Discover – album di Zucchero Fornaciari
 Discover – rivista di divulgazione scientifica statunitense 
 Discover Card – carta di credito